Marco Annio Floriano – imperatore romano
Floriano – comune del Brasile
Floriano – nome di battesimo

Pagine correlate
San Floriano (disambigua)